Gergen ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Gergen (* 1973), deutscher Schauspieler 
 David Gergen (* 1942), US-amerikanischer Politikberater
 Kenneth J. Gergen (* 1934), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Michael Gergen (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Thomas Gergen (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler